Arrondissement de Rhön-Grabfeld
 Bad Königshofen im Grabfeld, une ville de Bavière en Allemagne.
 Grabfeld, une commune allemande de l'arrondissement de Schmalkalden-Meiningen, Land de Thuringe.